Braune steht für:

 Braune, deutscher Name eines Baches in Polen und Tschechien, siehe Prudnik (Fluss)

Braune ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Braune (1799–1848), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Alex Braune (1880–1942), deutscher Betreiber von Varieté- und Kabarettbühnen
 Buggy Braune (* 1964), deutscher Jazzmusiker
 Christian Wilhelm Braune (1831–1892), deutscher Anatom

 Franz Anton Alexander von Braune (1766–1853), österreichischer Botaniker

 Fritz Braune (1910–1992), deutscher SS-Obersturmbannführer, Kriegsverbrecher
 Heinrich Braune (1904–1990), deutscher Chefredakteur der Hamburger Morgenpost
 Heinz Braune (1880–1957), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Hermann Braune (1886–1977), deutscher Chemiker
 Hugo L. Braune (1872–1937), deutscher Maler, Lithograf und Illustrator
 Inga Braune (* 1981), deutsche Künstlerin
 Karl Braune (Theologe) (1810–1879), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent  
 Karl Braune (Fotograf) (1896–1971), deutscher Fotograf
 Kitiara Braune (* 1996), schwedische Geigerin und Komponistin
 Maximilian Braune (* 2003), deutscher Fußballtorwart

 Paul Gerhard Braune (1887–1954), deutscher evangelischer Pfarrer
 Rudolf Braune (1907–1932), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Tilo Braune (* 1954), deutscher Politiker (SPD)
 Tobias Braune-Krickau (* 1983), deutscher evangelischer Theologe
 Walther Braune (1900–1989), deutscher Orientalist
 Werner Braune (1909–1951), SS-Standartenführer, Chef der Gestapo in Wesermünde
 Wilhelm Braune (Oberamtmann) (1813–1862), schlesischer Gutsbesitzer und Verwaltungsbeamter
 Wilhelm Braune (1850–1926), deutscher Germanist
 Wolfgang Braune (* 1934), deutscher Radsportler

Siehe auch:
 Der Braune
 Browne